Панчабрахма-мантра ( — , «Мантра пяти Брахм») — мантра пяти ликов Шивы (Садьйоджата, Вамадева, Татпуруша, Агхора и Ишана). Согласно мифологии шиваизма, Шива проявил себя в начале творения в виде пятиликого существа Панчабрахмы, и из этих его пяти ликов появилось всё остальное. Иконографически это обычно изображается либо в виде мурти Шива Панчамукхи (Пятиликий Шива), либо в виде Панчамукха Линги.

Панчабрахма-мантры очень широко используются в шиваизме — в пудже, в ритуалах освящения храмов и на них постоянно ссылаются руководства по ритуалу. Также без чтения Панчабрахма-мантр нельзя приготовить вибхути. Эти пять мантр находятся в Тайттирия-араньяке (X.17-21) Кришна-Яджур веды. Десятая глава Тайттирия-араньяки также называется Маханараяна-упанишада — поэтому считается, что Панчабрахма-мантры принадлежат Маханараяна-упанишаде.

Пять — священное число Шивы. Панчабрахма-мантры возвеличивают Шиву в его пяти ликах, которые представляют собою пять его функций или деяний — panchakrityas:
 sadyojāta (— творение) — Садьоджата;
 vāmadeva ( — поддержание) — Вамадева;
 aghora ( — разрушение) — Агхора;
 tatpuruṣa (तत्पुरुषा — скрытая милость) — Татпуруша;
 īśāna ( — проявленная милость) — Ишана.
Также эти пять ликов Шивы соответствуют пяти слогам Панчакшара мантры — na-mah-shi-vā-ya.

Следует познать эти пять Брахм, начиная с Садйоджаты.
(Все), что видится и слышится есть Сущность пяти Брахм. (Панчабрахма-упанишада)

1. sadyojāta mantra (Мантра Рождённого сегодня)

 Этим ликом Шива обращен на восток. В нём он творит мир как Брахма и из него проявилась Земля. Этот лик связан со слогом «na», зелёным цветом и Рамбхапури питхой традиции Вирашиваизма.

Ищу прибежище в Перворожденном, почитаю Изначальную Причину рождений;
Не дай мне рождаться снова и снова; направь меня по ту сторону рождений.

2. vāmadeva mantra (Мантра Прекрасного Бога)

 Этим ликом Шива обращен к югу. В нём он поддерживает мир как Вишну и из него проявилась Вода. Этот лик связан со слогом «mah», красным цветом и Удджайни питхой традиции Вирашиваизма.

Ом. Великодушнейшему поклонение, Старейшему поклонение, Наилучшему поклонение, Рудре поклонение, Времени поклонение;
Непостижимейшему поклонение, Величайшей силе поклонение, Причине сил поклонение, Дарующему силы поклонение;
Владыке существ поклонение, Источнику света поклонение.

3. aghora mantra (Мантра Бесстрашного)

 Этим ликом Шива обращен на запад. В нём он разрушает мир как Рудра и из него проявился Огонь. Этот лик связан со слогом «shi», темно-синим цветом и Кедар питхой традиции Вирашиваизма.

Поклонение Неужасному и ужасному, Тому, кто ужасающий и неужасающий одновременно.
Всегда и везде, о Шарва, почитаю Рудру во всех его формах.

4. tatpuruṣa mantra (Мантра Того человека)

 Этот лик Шивы обращен к северу и скрывает Истину, поэтому его называют Ишвара (Исполняющий желания). Из этого лика появился Воздух. Этот лик связан со слогом «vā», белым цветом и Шришайла питхой традиции Вирашиваизма.

Познаем Высочайшего, будем медитировать на Величайшего -
Пусть приведет нас Рудра к просветлению.

5. īśāna mantra (Мантра Господа)

 Этим ликом Шива смотрит вверх и являет свою милость — Мукти (Освобождение). Из него появилось Пространство (Акаша). Этот лик связан со слогом «ya», жёлтым цветом и Каши питхой традиции Вирашиваизма.

Владыка знания и Владыка всех существ, Цель всех учений и служений.
Он — истинное благо! Да пребудет со мной это Благо вовек!

См. также 
 Панчакшара-мантра
 Яджур-веда
 Упанишады
 Шиваизм
 Мантра

Примечания 

Аскетизм
Медитация
Веды
Упанишады
Шиваизм
Индуистские мантры